Tomislav Brkić e Ante Pavić erano i detentori del titolo ma Pavić ha scelto di non partecipare a questa edizione, mentre Brkić ha preso parte al concomitante Split Open.

In finale Harri Heliövaara e Szymon Walków hanno sconfitto Lloyd Glasspool e Alex Lawson con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Andrej Golubev /  Andrea Vavassori (quarti di finale)
  Romain Arneodo /  David Vega Hernández (quarti di finale)

  Sriram Balaji /  Luca Margaroli (semifinali)
  Sergio Martos Gornés /  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)

Wildcard 

  Andrea Arnaboldi /  Filippo Baldi (primo turno)
  Pietro Buscaglione /  Cesare Carpano (primo turno)

  Bjorn Fratangelo /  Andrew Harris (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thindown Challenger Biella 2020